Semmel steht für:
 Brötchen, Kleingebäck
 Kaisersemmel, Weißgebäck aus Österreich
 Rosinenstuten, eine Art von Rosinenbrot

Semmel ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Semmel (1929–2010), deutscher Geograph, Geologe und Geomorphologe
 Moritz Semmel (1807–1874), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Richard Semmel (1875–1950), deutscher Unternehmer und Kunstsammler

Siehe auch:
 Semmel-Verlach, ehemaliger deutscher Comic-Verlag
 Semel